Tödliches Comeback steht für:

 Tödliches Comeback (2019), Fernsehfilm von Hermine Huntgeburth
 Columbo: Tödliches Comeback, Episode aus der Filmreihe Columbo (1975)